Tvistein kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Tvistein, Antarktis,

Norge 

 Tvistein (ö), Vestfold fylke, Larviks kommun, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar